Griñón är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Griñón ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Griñón är huvudsakligen platt. Griñón ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Griñón. Runt Griñón är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Parla,  km öster om Griñón. Trakten runt Griñón består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid